Khorakhanè – gruppo etnico
 Khorakhanè – gruppo musicale italiano
 Khorakhané – canzone di Fabrizio De André